Cet article présente les personnages secondaires issus de la série de science fiction Torchwood

B

Tommy Brockless 
Thomas "Tommy" Reginald Brockless, joué par Anthony Lewis. Il apparait dans l'épisode Le Soldat Thomas. Il s'agit d'un soldat traumatisé de la Première Guerre mondiale qui a été cryogénisé par Torchwood 3 afin de pouvoir sauver le futur, au moment où une faille entre 1918 et 2008 s'agrandira. Afin de pouvoir savoir si celui-ci va pouvoir tenir le choc, il a droit à un bilan de santé tous les ans, ce qui lui donne droit à une sortie. Il aura une aventure avec Toshiko Sato.

C

Alice Carter 
Alice Carter (née Melissa Moretti ; puis Sangster), jouée par Lucy Cohu. Elle apparait tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Il s'agit de la fille  du Capitaine Jack Harkness et de Lucia Moretti, une agent de Torchwood morte en 2006 à 61 ans. Née Melissa Moretti, elle vit sous un faux nom depuis 1977. Née d'un père éternellement jeune, elle parait plus vieille que lui, et son fils, Steven ne sait pas que Jack est son grand-père et pense que c'est son oncle. La relation qu'elle entretient avec son père semble assez imprécise, mais montre qu'ils sont assez peu en contact et qu'elle doit sans cesse se protéger du travail de Jack à Torchwood.
Malheureusement son fils "Steven" va succomber au travail de son père après cet épisode Alice s'éloignera de son père plus qu'auparavant.

Steven Carter 
Steven Carter, joué par Bear McCausland. Il apparaît tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. C'est le fils d'Alice Carter et de Joe Carter. D'un jeune âge, il est affecté par les messages des 456 comme tous les autres enfants. Il semble beaucoup aimer Jack Harkness qu'il pense être son oncle. Sa mère ne veut pas lui dire la vérité sur jack. Steven va être le moyen de détruire les 456, son oncle mis sous pression finit par craquer et accepter le sacrifice de son petit-fils.

Suzie Costello 
Suzie Costello, jouée par Indira Varma, est un des agents de Torchwood 3 dans l'épisode Tout change. Chargée de l'étude des objets extra-terrestres, elle devient obsédée par le gant de résurrection au point de tuer des gens afin de pouvoir utiliser cet artefact. Après avoir tenté de tuer le capitaine Jack Harkness, elle se suicide face à Gwen Cooper.
Dans l'épisode Ils tuent encore Suzie, le personnage est ressuscité par Gwen et on voit une personnalité plus complexe apparaitre. Loin de l'idéaliste qui pensait avoir l'immortalité si jamais elle savait utiliser le gant de résurrection, on aperçoit un personnage bien plus machiavélique, qui avait prévu de mourir, et savait qu'on utiliserait le gant sur elle. Elle manipule un homme d'un groupe de soutien psychologique et force Gwen à l'amener vers son père afin de pouvoir le tuer. Elle sera définitivement tuée par Jack Harkness.

D

Oswald Danes 
Homme instruit et ancien enseignant, Oswald est le « méchant » de la saison 4. Tueur d'enfants condamné, à la fois coupable et non repenti. Mais lorsque, contre toute attente, Oswald survit à sa propre exécution, il commence une nouvelle vie. L'homme le plus tristement célèbre du moment devient une figure provocatrice dans les médias. C'est un homme fascinant et son existence même incarne la façon dont le monde a changé lors du "Miracle day".

PC Andy Davidson

Mr. Dekker 
 Dekker, joué par Ian Gelder. Il apparait tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Il s'agit d'un ingénieur du MI5 qui travaille sur les transmissions des 456 depuis leur première réception. Assez cynique, il cherche à survivre à cette crise par tous les moyens. Intéressé par la technologie et par son travail, il n'a jamais eu « le temps » d'avoir une famille, ce qui le préserve de la menace. Il est la personne qui connait le plus de choses sur les 456.

F

John Frobisher 
John Frobisher, joué par Peter Capaldi. Il apparait tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Il s'agit d'un secrétaire permanent du gouvernement, au courant de tous les secrets d'État. Il sera l'homme chargé du dossier des 456 et leur interlocuteur privilégié. Fidèle au gouvernement, même lorsque ce dernier prend des décisions abjectes, il assume de lourdes responsabilités et sert d'homme de paille au premier ministre britannique. Il est assisté par Bridget Spears et Lois Habiba.

G

Gray
Gray (véritable nom inconnu.) Il est joué par Ethan Brooke (enfant) et par Lachlan Nieboer (adulte). Gray est le petit frère de Jack Harkness et le principal antagoniste de la seconde saison.

La première allusion à Gray se retrouve dans le  de la saison 2, Le Retour de Jack, lorsque l'ancien collègue de Jack John Hart lui dit qu'il a « trouvé Gray ». Dans l'épisode Adam, la mémoire de Jack lui revient. Vivant dans un monde sans-cesse sous le feu d'invasions alien, il devait protéger son frère, mais l'a perdu lors d'un raid. Jack aura cherché Gray toute sa vie, avant de se faire oublier une partie de cette mémoire. Dans l'épisode Fragments, John Hart montre un hologramme d'une personne qui prétend être Gray. Finalement, dans La Faille, on découvre enfin Gray, un personnage qui a vécu un enfer de torture et dont l'esprit plein de revanche décide de s'en prendre à son grand frère. Malgré l'attitude bienveillante de Jack, il est décidé à se venger et va jusqu'à tenter de détruire la ville de Cardiff après avoir enterré son frère vivant sous le futur emplacement de la ville, en 27 avant Jésus-Christ, le forçant à vivre et à mourir sans cesse. Placé dans une chambre cryogénique, on ne sait pas ce qu'est devenu le personnage après l'explosion du QG de Torchwood.

H

Lois Habiba
Lois Habiba, jouée par Cush Jumbo. Elle apparait tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Il s'agit d'une nouvelle secrétaire qui se retrouve à travailler au bureau de John Frobisher. Lors de la crise des 456, elle lit des dossiers secrets, apprend l'existence de l'institut Torchwood et découvre que le gouvernement a donné l'ordre de tuer Jack Harkness. Voulant protéger des hommes qui ont aidé la patrie, elle se range du côté de Torchwood.

Le personnage a été créé par Russell T Davies afin de remplacer celui de Martha Jones (Freema Agyeman) qui devait jouer dans la troisième saison. Elle est une sorte de personnage proche de Martha, mais qui n'a pas eu l'expérience de celle-ci.

Lisa Hallett
Lisa Hallett, jouée par Caroline Chikezie, était une employée de Torchwood 1 à Londres, qui a été capturée lors de la bataille de Canary Wharf (voir l'épisode de Doctor Who Adieu Rose). À moitié modifiée par les Cybermen, elle a été transporté par son fiancé, Ianto Jones, au sein de Torchwood 3. Cependant, l'opération pour la rendre normale est un échec et elle conserve finalement sa personnalité de Cyberman, allant jusqu'à tuer une livreuse de pizza pour transplanter son cerveau à l'intérieur de celle-ci. Elle est tuée par l'équipe de Torchwood.

Son esprit réapparait dans La Fin des temps afin de supplier Ianto d'ouvrir la faille spatio-temporelle.

Capitaine John Hart
John Hart, joué par l'acteur américain James Marsters, est un ancien Agent du temps, banni de l'agence temporelle et ancien partenaire (aussi bien sexuel que professionnel) de Jack Harkness. Il a été en cure de désintoxication pour l'alcool, la drogue, le sexe et le meurtre. Il apparait pour la première fois dans Le Retour de Jack. Dans cet épisode, il manipule les différents agents de Torchwood afin que ceux-ci lui permettent de retrouver un diamant enfoui. Doté d'un manipulateur de vortex, il peut se déplacer à sa guise tout au long du temps.

Dans l'épisode Fragments, il pose une bombe dans un bâtiment désaffecté. Dans l'épisode La Faille, Gray l'oblige, sous peine de mort, à s'attaquer à la ville de Cardiff afin de piéger Jack Harkness. Finalement, il aidera Jack en lui donnant un objet lui ayant permis d'être guidé à la surface avant que la ville ne se construise par-dessus son corps.

Le personnage a été conçu par Chris Chibnall, qui durant la première saison voulait introduire le concept d'un « Agent du temps rebelle », sans jamais en trouver la forme. C'est lorsque James Marsters est entré en contact avec Russell T Davies pour apparaitre dans Torchwood, qu'il a eu l'idée du personnage de John Hart. Le personnage a beaucoup de similarités avec celui de Spike, joué par Marsters dans les séries Buffy contre les vampires et Angel. Les scénaristes l'ont principalement conçu comme une sorte de « némésis » de Jack Harkness. Chibnall dira : « En voyant John on voit quelle était la vie qu'avait Jack lors d'une certaine époque ». James Masters considère son personnage comme un doppelgänger de Jack : ce sont tous les deux des anciens agents du temps, ils sont pansexuels et ont tous les deux un attrait pour les vêtements de guerre (John porte une tenue napoléonienne avec un holdster du Far-west et une épée de la guerre de Corée). John possède les traits de Jack en plus exagéré : plus violent et carrément obsédé par toutes formes de sexualité (jusqu'à la zoophilie).

James Marsters espère que son personnage reviendra dans les prochaines saisons de Torchwood.

Diane Holmes
Diane Holmes, jouée par Louise Delamere. Elle apparait pour la première fois dans Hors du temps. C'est une femme pilote, et une des premières féministes des années 1950. Passée à travers la faille pour atterrir en 2007, elle est obsédée par l'aventure et souhaite revoyager. Elle a une aventure avec Owen Harper qui tombe amoureux d'elle et sombre dans la dépression à la suite de sa disparition (Combat). On la revoit en flashback dans certains épisodes. Elle réapparait en vision à Owen dans La Fin des temps.

J

Janet
Janet est une Weevil enfermée dans le QG de Torchwood 3. C'est Jack qui lui a donné ce surnom. Elle permet aux agents de Torchwood à la fois d'effrayer les suspects qui sont interrogés et d'étudier les Weevils. Comme tous les Weevils de la série, Janet est jouée par Paul Kasey.

Johnson
Johnson est jouée par Liz May Brice. Elle apparaît tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Elle est la chef d'une cellule para-militaire gouvernementale, dirigée par John Frobisher, qui a pour but d'infiltrer Torchwood. À la suite de la crise des 456, elle détruit Torchwood en insérant une bombe dans le corps de Jack, tuera le Dr Rupesh Patanjali, poursuivra et surveillera les appels liés aux personnes de Torchwood, coulera le corps de Jack dans du béton, et deviendra l'un des antagonistes principal de la mini-série.

Martha Jones

L

La Petite Fille 
Jouée par Skye Bennett, elle est créditée au générique sous le nom de « Little Girl ». Il s'agit d'une mystérieuse diseuse de bonne aventure, qui possède des pouvoirs psychiques et ne vieillit pas. Elle guide deux fois Jack, une première fois en lui disant qu'il retrouvera le Docteur, et une autre fois en lui donnant l'emplacement du second gant de résurrection. On ne sait pas grand chose de ce personnage, ce qui l'entoure d'une aura de mystère.

M

Bilis Manger 
Bilis Manger est joué par l'acteur Murray Melvin, et apparait comme le principal antagoniste de la première saison de la série. Ayant la capacité de voyager à travers le temps et de se téléporter, il manipulera l'équipe de Torchwood afin que celle-ci ouvre la faille temporelle. Lors de l'épisode Capitaine Jack Harkness, il réussit à coincer Jack Harkness et Toshiko Sato dans une faille temporelle afin de pousser l'équipe de Torchwood à utiliser un manipulateur de faille. Dans l'épisode La Fin des temps, il pousse chaque membre de Torchwood à ouvrir cette faille en les manipulant par des apparitions d'être chers, chose à laquelle seul Jack ne sera pas sensible. Finalement, son but est de relâcher le démon Abaddon.

Bilis avait auparavant utilisé Owen Harper en le droguant afin de lui subtiliser des informations sur l'institut Torchwood.

Clement McDonald
Clement McDonald, est joué par Paul Copley (adulte) et par Gregory Ferguson (enfant). Il apparait dans les épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. En 1965, Clement faisait partie des 12 enfants offerts aux 456, mais fut laissé de côté par ceux-ci car déjà pubère. Seulement, le lien avec les 456 n'a jamais été rompu et celui-ci les détectent toujours. Il peut aussi déterminer si une femme est enceinte et si un homme est gay.
Sous le nom de Timothy White, il passera toute sa vie, traumatisé et bourré de toc, dans un institut spécialisé. C'est le seul adulte capable de transmettre les messages des 456.
Gwen ira lui rendre visite pour en savoir un peu plus sur son lien avec les 456. Il s’écharpera de l'hôpital psychiatrique, sentant l'armée venir, mais finira par se faire arrêter par la police. Gwen réussira à le sortir et le conduira auprès de l'équipe Torchwood.
Sur place, il reconnait Jack Harkness, car ce dernier a voulu le livrer aux 456, et essaiera de le tuer, mais sera surpris de voir sa résurrection.
Par la suite, Clément assiste avec l'équipe aux échanges diplomatiques entre les terriens et les 456, ainsi qu'aux réunions du Conseil, grâce aux lentilles de contact portées par Loïs. Il est persuadé que les aliens savent qu'il les observe. En effet, le lien avec les 456 n'a jamais été rompu et celui-ci les détectent toujours.
Effectivement, ces derniers le tuent, en émettant un son particulier et il meurt dans les bras de Gwen. C'est cette mort étrange qui mettra la puce à l'oreille de Jack et lui permettra de supprimer les 456.

S

"Adam Smith"
"Adam Smith" est joué par Bryan Dick. Il s'agit d'un alien qui se nourrit de la mémoire des gens, et qui apparait dans l'épisode Adam. Piégé dans le vide inter-dimensionnel, il réussit à en sortir grâce à la faille de Cardiff. En quelque 48 heures, il s'est imposé dans la mémoire des agents de Torchwood qui s'imaginent qu'il fait partie de l'équipe depuis 3 ans. Jack finit par le percer à jour.

Bridget Spears 
Bridget Spears est jouée par Susan Brown. Elle apparait tout au long des épisodes de la mini-série Les Enfants de la Terre. Il s'agit de la secrétaire personnelle de John Frobisher. Travaillant pour lui depuis 30 ans, elle lui est entièrement dévouée. Au courant des secrets gouvernementaux, elle n'hésitera pas à ordonner la mort d'anciens agents ayant aidé le gouvernement lors de l'affaire des 456.

W

Rhys Williams

Articles connexes 
 Races extra-terrestres dans la série Doctor Who
 Liste des personnages de la série Doctor Who
 Monstres et Aliens de la série Torchwood
 Liste des personnages secondaires de The Sarah Jane Adventures

Notes et références 

Torchwood